I IX Campionati europei individuali di ginnastica artistica sono stati la 9ª edizione dei Campionati europei di ginnastica artistica con competizioni a livello individuale. Si sono svolti alla St. Jacobshalle di Basilea, in Svizzera, dal 21 al 25 aprile 2021.

Programma

Medagliere

Donne

Concorso individuale 

 Vanessa Ferrari si ritira per concentrarsi sulla finale al corpo libero. Viene sostituita dall'olandese Naomi Visser anziché dalla compagna di squadra Alice D'Amato. 
 Marine Boyer si ritira per concentrarsi sulla finale alla trave e viene sostituita dalla compagna di squadra Sheyen Petit.
 Larisa Iordache si ritira per un'infezione ai reni e viene sostituita da Zoja Szekely.
 Giulia Steingruber si ritira per concentrarsi sulle finali di specialità, viene sostituita da Jutta Verkest.
 Marta Pihan-Kulesza si infortuna il ginocchio durante l'esercizio al corpo libero e per questo non porta a termine la gara.

Volteggio

Parallele asimmetriche

Trave

Corpo libero

Uomini

Concorso individuale

Corpo libero

Cavallo con maniglie

Anelli

Volteggio

Parallele pari

Sbarra

Qualificazioni

Donne

Concorso individuale

Volteggio

Parallele asimmetriche

Trave

Corpo libero

Uomini

Concorso individuale

Corpo libero

Cavallo con maniglie

Anelli

Volteggio

Parallelele pari

Sbarra

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

2021
Competizioni sportive a Basilea
Ginnastica nel 2021
Ginnastica artistica a Basilea
Competizioni di ginnastica in Svizzera